Прекопакра је насељено место у саставу града Пакраца, у западној Славонији, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Прекопакра је имала 1.066 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Прекопакра је имало 1.347 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Пакрац
Западна Славонија
Славонија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Пожешко-славонској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској